Framasoft propose de nombreux services libres (une grande majorité disponible en ligne, accessibles tous sous la forme nom.org) dont voici une liste non exhaustive :

Logiciels libres

Framalibre 
L'annuaire de logiciels libres est le premier des sites du réseau. Jusqu'en , il n'avait pas de nom de projet propre et se confondait souvent avec Framasoft. Il a pris son indépendance à l'occasion de la mise à jour de la page d'accueil principale du réseau en adoptant le nom Framalibre. Il a démarré comme un annuaire de logiciels exclusivement Windows mélangeant tout en distinguant les logiciels libres et les logiciels gratuits. Aujourd'hui, les logiciels gratuits ont disparu, l'annuaire s'est ouvert à d'autres systèmes d'exploitation comme bien entendu l'OS libre GNU/Linux, et il est accompagné par un ensemble de tutoriels et d'articles connexes regroupés dans une rubrique spéciale.

Au début des années 2000, l'originalité de Framasoft était de s'adresser pour la première fois directement aux utilisateurs sous le logiciel propriétaire Windows au moyen d'un annuaire de logiciels libres classés, présentés, testés et commentés par ses propres visiteurs. Alors que la communauté était alors majoritairement constituée de développeurs sous GNU/Linux souvent critiques et méfiants vis-à-vis de la société Microsoft, Framasoft a assumé son origine et son ancrage Windows, constatant que cela répondait à un réel besoin. La prise de connaissance progressive des alternatives libres sous Windows était considéré comme un point d'entrée pour s'en aller ensuite vers GNU/Linux  : « partir de Windows pour découvrir le Libre ». Depuis, ce positionnement a été accepté et reconnu, et l'annuaire a grandi pour compter désormais près de  logiciels libres.

Framalibre complète son annuaire par la présence de plus de 200 tutoriels rédigés par la communauté. Qu'il s'agisse de la simple description d'une fonctionnalité ou d'un guide complet, ils accompagnent le visiteur dans la découverte et l'usage d'un logiciel libre donné. Lorsque le document est dense et de grande qualité, il peut être candidat à devenir un volume de la collection Framabook (voir ci-après).

Framalibre comprend également une Tribune libre, recueil de près de 300 articles et documents autour du logiciel libre. Elle propose d'abord au visiteur des articles d'information et de vulgarisation lui permettant de mieux appréhender ce qu'est un logiciel libre et la communauté qui le caractérise. Débats, études, analyses, controverses, témoignages et anecdotes sont autant de jalons pour une meilleure connaissance de sa culture et ses enjeux. Une place privilégiée est accordée à l'éducation. Cette tribune propose également de s'interroger sur les tentatives d'extension des principes du logiciel libre à d'autres champs en particulier culturels comme la musique libre.

Framakey 

Framakey est une compilation de logiciels libres tenant sur une clé usb  et comprenant notamment la suite bureautique LibreOffice, le navigateur Firefox, le lecteur multimédia VLC media player, le lecteur multimédia Coolplayer, etc.

Framadvd 

Annoncé en , le projet Framadvd vise à concentrer sur un support largement répandu et à bas coût (le DVD-ROM) des compilations des ressources libres à destination du grand public. Le Framadvd se différencie d'autres projets de compilations libres sur CD-ROM par plusieurs aspects : la taille du support plus importante permet d'inclure plus de 100 logiciels libres pour Windows, mais aussi un live CD GNU/Linux et surtout un grand nombre de ressources sous licences libres (audio, vidéo, images, textes) permettant ainsi au projet de servir aussi d'outil de sensibilisation au mouvement du logiciel libre.

En , le Framadvd École, un fork spécifiquement destiné à l'école primaire, est diffusé.

Framapack 
Mis en place en , le projet Framapack vise à faciliter l'installation successive de nombreux logiciels libres pour le système d'exploitation Windows. 
Le principe de fonctionnement est le suivant : 
 l'utilisateur sélectionne sur le site web les applications qu'il souhaite installer ; 
 celles-ci sont placées dans un « panier » ; 
 la sélection terminée, Framapack génère un fichier exécutable de quelques dizaines de kilooctets que l'utilisateur télécharge ; 
 ce fichier, une fois exécuté, téléchargera et installera silencieusement et successivement les applications préalablement sélectionnées.
Ce projet a été développé par l'association Framasoft. Le code source est librement disponible, sous licence GNU/GPL v2 pour le code C++ et sous licence GNU/AGPL v3 pour le site internet.

Framastart 
Framastart est une page internet, créée en 2012, où est référencée une sélection d'applications regroupée sous différentes catégories : internet, bureautique, graphisme, son et vidéo, utilitaire et éducation supérieure. Ce site a été conçu pour les étudiants et personnels des Universités d'Île-de-France.

Framasoft propose aussi leur service Framapack afin de télécharger plusieurs de ces applications plus facilement sans avoir à passer par chaque site individuellement.

Culture libre

Framablog 

Le blog de Framasoft est animé depuis  par une petite équipe autour d'Alexis Kauffmann. Il est  non seulement question de l'actualité du logiciel libre (ainsi que de l'actualité du réseau Framasoft) mais également d'observer au jour le jour son influence sur d'autres domaines comme celui de la « culture libre ». Parmi les différents thèmes abordés, on peut y distinguer :
 des traductions originales d'articles anglophones (et parfois hispanophones) par l'intermédiaire de son équipe de traducteurs Framalang, qui exerce un travail de veille. L'équipe participe également au sous-titrage de vidéos comme la conférence d'Eben Moglen intitulée Logiciel et communauté en ce début de .
 l'évocation des grands débats internes et externes qui traversent la communauté du logiciel libre, passant de la libération de l'informatique sur son PC à l'informatique dans les nuages avec la croissance d'Internet, de l'opposition à Microsoft dans les années 2000, à l'opposition à Google dans les années 2010.

 la place du logiciel libre dans le secteur éducatif français.
 le libre au-delà du logiciel libre (culture, données, objets, urbanisme, économie, développement durable...).

Framabook 

Initié en , Framabook est le nom donné au projet de collection de livres libres édités par Framasoft, et coordonné par Christophe Masutti.

Depuis 2018, les versions imprimées des ouvrages ne sont plus la priorité, et il a été acté par le comité éditorial que l'accent serait mis sur l'édition électronique. Les ouvrages sont accessibles aux personnes handicapées (notamment malvoyantes), hormis les bandes dessinées et les ouvrages scientifiques comme Thermodynamique de l’ingénieur d'Olivier Cleynen.

Framabookin 
Framabookin est une bibliothèque numérique comportant des centaines d'ouvrages classiques tombés dans le domaine public et des ouvrages libres de droit. Elle peut être consultée en ligne à l'aide de plateformes mobiles telles que des tablettes, des smartphones ou encore des liseuses. Contrairement à Framabook, Framabookin n'est pas l'éditeur des livres qu'elle contient. Cette bibliothèque sert à prouver que la mise en ligne d'une bibliothèque numérique à usage familial, privé, commercial ou encore institutionnel peut être fait très simplement.

Framalang 

Framalang est le projet de traduction du réseau Framasoft, principalement de l'anglais vers le français mais aussi de l’espagnol au français. Les traductions s'effectuent collaborativement en ligne en utilisant le service Framapad (voir plus bas). Il peut s'agir d'articles qui seront ensuite publiés sur le Framablog, de sous-titrage, ou de livres entiers pour la collection Framabook.

Framatube puis PeerTube 
Contraction de Framasoft et YouTube, le projet Framatube compile plus d'une centaine de vidéos autour du logiciel libre, en langue française ou sous-titrées par Framalang. On y trouve notamment des conférences, des documentaires, des extraits télévisés, des citations politiques, des éléments d'information sur la culture et la musique libre ou des reportages internes au réseau. Le service est hébergé par la plate-forme blip.tv et est disponible aussi bien en streaming flash qu'au format ouvert Ogg Theora.

À partir de 2017, Framatube bascule sur l'alternative libre PeerTube dont l'association est devenue l'éditeur officiel après avoir embauché son développeur principal Chocobozzz. 

La version 2.0 de PeerTube est sortie le .

Framazic 
Framazic est un site consacré à la promotion de la musique libre. On y trouvera un rappel de la définition, des ressources et éléments d'information ainsi qu'une sélection d'artistes. Le projet a été créé à l'occasion d'un stage de Martin Gubri.

Services libres en ligne (sélection)

Framapad 

Framapad est un service en ligne de traitement de texte (une sorte de Word très simplifié), et de collaboratif (proche de Google Drive), mais reposant sur l'application libre EtherPad.

Framaforms 
Framaforms est une alternative de Google Forms, c'est un logiciel pour créer des formulaires ou questionnaires personnalisés de manière intuitive et rapide. Le logiciel permet à chaque utilisateur de créer 200 formulaires qui peuvent recevoir jusqu'à 1000 réponses chacun. D'autre part, il permet évidemment de visualiser les réponses en ligne sous forme de graphique ou diagramme par exemple. Ces formulaires peuvent, par la suite, être consultés sur n'importe quel support informatique (smartphones, tablettes, ordinateurs...). Les données issues de FramaForms sont anonymisées.

Framadate 
Framadate est un service en ligne permettant de planifier un rendez-vous, un synchronidateur, sans inscription préalable, à la manière de Doodle. Il est basé sur le logiciel libre OpenSondage, lui-même basé sur le logiciel STUdS ! développé par l'Université de Strasbourg.

Framacalc 

Framacalc est un service en ligne de tableur collaboratif (ou privé), à la manière de Excel ou Google Drive. Il repose sur l'application libre EtherCalc. Un tableur ainsi créé est identifié par une unique URL et toute personne possédant l'adresse peut y participer. Les données sont automatiquement sauvegardées.

Framindmap 

Framindmap est un service en ligne de création de cartes heuristiques qui repose sur l'application libre Mindmaps. La carte peut être enregistrée en local au format JSON ou exportée en tant qu'image. Aucune donnée n'est conservée côté serveur, cet outil est donc anonyme.

Framaslide 
Framaslide est un logiciel, encore en phase de bêta, étant une alternative du logiciel bien connu Powerpoint de Microsoft ou encore Keynote sur MacOS. Ce logiciel permet donc de créer des présentations ou diaporamas qui peuvent être synchronisés sur plusieurs appareils grâce à une simple connexion internet.

Framatalk 
Framatalk est un service en ligne de visioconférence qui repose sur l'application libre Jitsi Meet.

Framavectoriel 
Framavectoriel est un service en ligne de dessin vectoriel qui repose sur l'application libre . Codée en JavaScript, HTML5, et CSS, la réalisation se fait au format SVG avec possibilité d'exporter au format PNG. Aucune donnée n'est conservée côté serveur, cet outil est donc anonyme.

Framabee 
Framabee est l'outil de recherche en ligne de l'association. C'est une instance de Searx, logiciel permettant de rechercher et de compiler les demandes à de nombreux moteurs de recherche en même temps, tels que Google, Bing, ou Startpage par exemple ; tout en laissant la possibilité de se limiter à certains des moteurs supportés. Ainsi, les résultats obtenus ne proviennent pas d'un seul moteur mais d'une dizaine, permettant donc d'obtenir des résultats pertinents. Ce système est nommé métamoteur de recherche. Les statistiques de recherche sont publiés, en particulier le temps de réponse de chaque moteur interrogé. Il permet d'extraire les données au format RSS JSON et CSV, et comporte plusieurs catégories de recherches spécialisées (image, nouvelles, cartographie, science, fichier, informatique, etc.) que l'on peut également cumuler lors d'une requête unique.

Le service est fermé en , Framasoft restreignant son offre de services. Les résultats de Framabee n'étaient aussi plus jugés satisfaisants, les moteurs de recherche refusant les requêtes de Searx.

Framasphère 
Framasphère est un réseau social de l'association, créé à partir du réseau social libre Diaspora*. À la manière de Facebook, il permet d'échanger des informations, textes, et autres photos avec les autres utilisateurs de Framasphère et des autres pods (instances) de Diaspora*. Il gère les systèmes de tag et la liaison avec d'autres réseaux sociaux. Plus de  utilisateurs y ont un compte, dont environ  l'utilisent tous les mois.

Framapiaf 
Framapiaf est le deuxième réseau social de l'association, créé à partir du réseau social libre Mastodon.

Framagames 
Framagames est une compilation de jeux simples et libres de droits pour jouer en ligne ou déconnecté. Ce logiciel se télécharge sur son PC, sa tablette... et ne nécessite aucune installation supplémentaire

 1597 : Fork de 2048 avec la suite de Fibonacci
 2048 Frama : 2048 aux couleurs de Framasoft
 2048 : On ne présente plus 2048 !
 e-Tris : Classique et indémodable Tétris
 Pappu Pakia : Un flappy bird like
 Esviji : Dégommez des chiffres
 Orbium : Un jeu de boules pour tous les âges
 Roundball : Intervertissez des boules pour les aligner
 SokoJS : Rangez des caisses
 Solitaire : Du très classique
 SudokuJS : Placez les nombres de 1 à 9
 Zlizer : Ajoutez ou séparez des bulles

Framabin 
Framabin est un service d'hébergement de notes rapides, à la manière de Pastebin. Il est une instance de ZeroBin. Ce service se veut minimaliste, permettant le partage de notes, code, et autres textes de manière simplifiée mais aussi confidentielle et sécurisée. En effet, il intègre un système de chiffrement dans le navigateur par le protocole AES 256 bits, via javascript.

Framapic 
Framapic fonctionne avec le logiciel libre Lutim. Il permet d'héberger des images gratuitement, de manière sécurisée et confidentielle car celles-ci sont stockées sur les serveurs de Framasoft sous forme chiffrée, seules les personnes disposant du lien complet peuvent la déchiffrer et la visualiser. Une fois l'image envoyée, le site renvoie 5 liens : quatre pour visualiser l'image de différente façon (intégrée à une page web, intégrée à une page web avec la syntaxe Markdown, téléchargement direct du fichier, et une autre pour partager l'image vers les réseaux sociaux) et une dernière pour supprimer le contenu au moment souhaité. Il est possible de choisir le temps de conservation des données parmi ceux proposées au moment de l'envoi, tout comme la suppression après le premier accès. Juridiquement, contrairement à la plupart des services d'hébergement d'images en ligne, l'auteur de la photo ne cède pas ses droits au moment de l'envoyer.

Framalink 
Framalink permet à ses utilisateurs de raccourcir ses liens en obtenant des URL rétrécis, à la manière de Bit.ly. Il se veut le plus simpliste possible, c'est une adaptation du logiciel libre Lstu. Cet outil permet de s'affranchir de grands liens difficiles à partager. L'utilisateur entre l'URL d'origine, ainsi qu'éventuellement le lien sortant souhaité, et la redirection est fonctionnelle. Une API permet d'en générer automatiquement une.

Framagenda 
Framagenda est un service de gestion de calendriers et de carnets d'adresses à la manière de Google Agenda. Cette plateforme est une instance du logiciel libre Nextcloud. L'amélioration de l'application de gestion de calendrier afin d'y apporter la capacité de partager publiquement un agenda a été développée par Thomas Citharel lors de son stage de fin d'études au sein de l'association Framasoft.

Framateam 
Framateam est un service de discussion en ligne, inspiré de Slack. Le logiciel est une instance de Mattermost, logiciel libre permettant de communiquer avec son équipe en notifiant ses collègues ou amis, de conserver ses conversations et d’y faire des recherches. La traduction française de la documentation de Mattermost a été assurée.

Framaestro 
Framaestro est une application développée par Framasoft permettant d’afficher sur une même page différents sites web ou outils collaboratifs en ligne.

Framadrop 
Framadrop est un service en ligne, libre et gratuit, d'hébergement de fichier sécurisé.

Contrairement au service propriétaire WeTransfer, les fichiers sont chiffrés sur le navigateur par le protocole AES 256 bits, via JavaScript, avant l'envoi au serveur de stockage. Cette méthode de transfert rend impossible l'exploitation des fichiers pour qui ne possède pas la clé de déchiffrement. Il est aussi possible pour l'internaute ayant envoyé un fichier de le supprimer des serveurs ou d'obtenir le nombre de téléchargements. Framadrop est une instance du logiciel libre Lufi.

Framaclic 
Framaclic permet de compter le nombre de visites sur un lien.

Le service est basé sur le logiciel libre Dolomon et s'utilise en pointant la liste des liens que l'on souhaite surveiller. Les liens peuvent être organisés grâce à un système de catégories et d'étiquettes.

Les statistiques fournies sont absolument anonymes, aucune adresse IP n'est enregistrée, aucun détail sur le navigateur utilisé. Framaclic propose des courbes d'évolution des visites par jour, semaine, mois et années ainsi que le téléchargement des données brutes au format CSV.

Framagit 
Ce service permet d'héberger des dépôts git. Il est basé sur le logiciel GitLab. Il héberge notamment le code source de l'algorithme national de Parcoursup.

Autres projets (sélection)

Framagora 

Né en , Framagora a été le forum du réseau Framasoft pendant presque 15 ans. Il jouait le rôle de FAQ de premier niveau sur les logiciels libres, et d'espace d'échanges et de débats autour de la culture libre et des libertés numériques. C'était également le lieu où se retrouvaient les participants impliqués dans l'ensemble des sites et des projets du réseau. Le forum a été remplacé par Framacolibri.

GéGé 
Gégé est un générateur en ligne d'images de bandes dessinées à la manière du Geektionnerd, de Simon « Gee » Giraudot. Les dessins ont été importés depuis les tomes de ce dernier. Il est hébergé sur Framalab, et c'est une adaptation d'un logiciel de montage simple d'images dans un navigateur (technologie JavaScript), Comic Gen.

Voir aussi

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 . 
 .

Sources sur le web 
 .
 .
 .

Émission de radio 
 .

Article connexe 
 Framasoft

Notes et références 

Framasoft
Produits et services de Framasoft